Provvidenza – concetto teologico 
 Provvidenza nell'ebraismo – concetto della religione ebraica
 Provvidenza – imbarcazione immaginaria del romanzo I Malavoglia
 Provvidenza – nome proprio di persona italiano femminile
 Occhio della Provvidenza – simbolo e figura araldica
 Centrale idroelettrica di Provvidenza – centrale idroelettrica dell'Abruzzo
Providentia – virtù romana

Geografia
Italia
 Provvidenza – località del comune italiano di Collegno, in Piemonte
 Provvidenza – quartiere di Caltanissetta, in Sicilia
 Lago di Provvidenza – lago artificiale dell'Abruzzo

Pagine correlate 
 Providence (disambigua)